Tagbanuá hace referencia a:
 la escritura tagbanuá; o
 el pueblo tagbanuá.